39 steht für:
 39 (Jahr)
 39 v. Chr. (Jahr)
 39 (Album), Album (2000) von Mikuni Shimokawa, japanische Singer-Songwriterin

’39 steht für:
 ’39, Lied (1975) von Queen auf ihrem Album A Night at the Opera
 Jahreszahlen, endend auf …39, insbesondere 1939

Siehe auch: